Desa Kertawinangun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kertawinangun (administrativ by i Indonesien, lat -6,83, long 108,47), Jawa Barat, 
 Desa Kertawinangun (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 108,16), Jawa Barat, 
 Desa Kertawinangun (administrativ by i Indonesien, lat -6,33, long 108,05), Jawa Barat, 
 Desa Kertawinangun (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 108,66), Jawa Barat, 
 Desa Kertawinangun (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 108,54), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar